Кальи:

 Кальи (Италия) — муниципалитет в Италии, расположенный в регионе Марке на территории провинции Пезаро-э-Урбино
 Кальи (Россия) — деревня в Виноградовском районе Архангельской области

См. также 
 Калье (озеро) — озеро в Холмогорском районе Архангельской области
 Калье — желеподобный сгусток, который образуется при осаждении молока (створаживании) закваской или сычужным ферментом и служит основой для производства различных видов сыра, а также творога
 Калья